

Astronomia 
 79254 Tsuda – asteroide della fascia principale

Persone 

 Itsuo Tsuda (1914-1984) – filosofo giapponese
 Kenjirō Tsuda (1971) – doppiatore giapponese
 Masami Tsuda (1970) – fumettista giapponese
 Saburō Tsuda (1933-2011) – scrittore giapponese
 Seiichiro Tsuda (1906-1991) – maratoneta giapponese
 Shōko Tsuda (1963) – doppiatrice giapponese
 Tsuda Nobuzumi (1549-1570) – samurai giapponese 
 Umeko Tsuda (1864-1929) – educatrice giapponese
 Yukio Tsuda (1917-1979) – calciatore giapponese